Тринадцатый и последний Кубок ярмарок был разыгран с 1970 по 1971 год. Кубок выиграл «Лидс Юнайтед», обыгравший в финале «Ювентус». Впервые в истории Кубка победитель финала определился благодаря большему числу мячей, забитых в гостях. В следующем сезоне Кубок ярмарок был замещён Кубком УЕФА, это давало УЕФА полный контроль над всем европейским футболом. Сам Кубок был разыгран в Суперфинале между двумя наиболее успешными в Кубке ярмарок обладателями: «Барселоной» (которая выигрывала его трижды и была первым обладателем) и «Лидс Юнайтед» (последним обладателем).

Первый раунд 

|}

Первые игры

Ответные игры

Второй раунд 

|}

Третий раунд 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал

Ссылки 
 Кубок ярмарок 1970/71 на www.rsssf.com

Кубок ярмарок
Футбол в Европе в 1970 году
Футбол в Европе в 1971 году